Bonaldi est un nom de famille porté notamment par :
Clara Bonaldi (1937-2006), violoniste française
Jérôme Bonaldi (né en 1952), présentateur et chroniqueur français de télévision et de radio.
 Sergio Bonaldi, fondeur et biathlète italien.

Les Bonaldi sont une des 100 familles patriciennes de Venise.

Ils y possédaient un palais (palazzo) sur le Gran Canal et faisaient du négoce de tissus de soie avec l'orient.

Les Bonaldi sont également une ancienne famille noble de Ferrare.

Homonymie de patronyme italien